Alexandre Étienne Guillaume Hersant-Destouches (1773-1826), homme politique français.
 François-Augustin Chauvin-Hersant (1756-1836), homme politique français.
 
 Jacques Hersant (1942-1992), homme politique français, fils de Robert Hersant.
 Jean Joseph Tonnet-Hersant (1784-1875), homme politique français.
 
 Robert Hersant (1920-1996), éditeur de presse français, fondateur du groupe Hersant et également homme politique.
 Yves Hersant (1944-), historien français.

Divers 
 Le groupe Hersant était un groupe de presse fondé par Robert Hersant.
Patronyme français